Вениамин Семёнович Брук (13 марта 1892, Орша, Могилёвская губерния — 15 сентября 1938, Коммунарка, Московская область) — советский юрист, организатор кинопроизводства, председатель совета московского Дома кино (1936—1937).

Биография 
Родился 13 марта 1892 года в Орше. Его отец, Симон Иоселевич (Иосифович) Брук, был народным судьёй и общественным деятелем, членом уездной ревизионной комиссии, членом правления городской талмудторы и Общества вспомоществования бедным евреям; мать — Александра Вениаминовна Брук (в девичестве Рыскина) — занималась воспитанием детей. У Вениамина было три сестры — Берта, Ирина и Галина и четверо братьев — Павел, Зиновий, Александр и Григорий.

По образованию юрист. В 1914 году вступил в РСДРП.

В 1918 году — комиссар юстиции Оршанского уезда. 5 августа 1918 года как член Оршанского комитета РКП(б) попытался успокоить красноармейцев, устроивших антибольшевистский митинг, и только благодаря вмешательству лидеров левых эсеров избежал расправы. 

5 апреля 1919 года на собрании Гомельского городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов утверждён заведующим отделом юстиции уездно-городского исполкома. С образованием Гомельской губернии назначен заведующим отделом юстиции Гомельского губисполкома. 24 мая 1919 года отозван с занимаемой должности в связи с мобилизацией на фронт.

По окончании Гражданской войны работал старшим помощником прокурора Ленинградской губернии. В 1927 году под его редакцией опубликованы отдельной книгой материалы нашумевшего в то время «Чубаровского дела» о групповом изнасиловании в Ленинграде.

Затем переведён в Москву. Работал заместителем заведующего орготделом Президиума ВЦИК, помощником главного транспортного прокурора, прокурором в Управлении Северных железных дорог.

С 1936 года был председателем совета московского Дома кино. Стал практиковать открытые обсуждения, на которых кинематографисты выступали в том числе с резкой критикой работы киноорганизаций и Главного управления кинофотопромышленности (ГУК), что послужило причиной распоряжения начальника ГУКа Бориса Шумяцкого от 8 декабря 1936 года о прекращении дискуссий в Доме кино по вопросам кинематографии. 

В сентябре 1937 года на Первом Всесоюзном съезде профсоюза кинофотоработников Борис Шумяцкий объявил его одним из подлинных активистов «шайки» вокруг директора «Мосфильма» Бориса Бабицкого и режиссёра Сергея Эйзенштейна, которая, по его словам, пробовала атаковать ряд фильмов, противостояла «основному направлению советского искусства — стилю социалистического реализма».

Вскоре Брук был исключён из партии, снят с должности и назначен заведующим отделом реализации треста Театрпромснабсбыт Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР.

26 апреля 1938 года арестован. 15 сентября 1938 года приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в активном участии в антисоветской террористической правотроцкистской организации к расстрелу и в тот же день казнён. Реабилитирован посмертно 28 мая 1955 года определением Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Семья 
 Жена — Бейля Шимоновна Брук (урождённая Менинзон).
 Дочери — Инна Вениаминовна Брук (род. 10 января 1922), детский врач и врач-рентгенолог; Зима Вениаминовна Брук (род. 10 декабря 1923), инженер.
 Сестра — Ирина Семёновна Брук (во втором браке Карпинская) (1905—2005), пианистка, преподаватель музыки, была замужем за Е. М. Тамаркиным и вторым браком за В. А. Карпинским (последний был ранее женат на другой сестре Вениамина Брука — Берте Семёновне (1895—1940).

Библиография 
 Чубаровщина. По материалам судебного процесса / Под ред. В. С. Брука, ст. пом. прокурора Ленинградской губ. — М.—Л.: ГИЗ, 1927. — 94 с.
 Суходрев М. Наркоматы и массовая работа советов. Сборник ведомственных распоряжений и инструкций. / Под ред. и с пред. В. Брука. — М.: «Власть советов», 1932. — 55 с.

Примечания 

Родившиеся 13 марта
Родившиеся в 1892 году
Родившиеся в Орше
Умершие в 1938 году
Умершие 15 сентября
Умершие в Москве
Персоналии по алфавиту
Юристы Российской империи
Юристы СССР
Прокуроры СССР
Прокуроры по алфавиту
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Кинематограф СССР
Менеджеры культуры СССР
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1938 году